

Cinema 
 Foglie d'autunno (Autumn Leaves) – film del 1956 diretto da Robert Aldrich

Musica 
 Autumn Leaves – brano di Chris Brown 
 Autumn Leaves – gruppo musicale death metal danese
 Autumn Leaves – standard jazz composto da Joseph Kosma nel 1945 sul testo originale francese di Les feuilles mortes di Jacques Prévert
 Autumn Leaves – album live di Julian Cannonball Adderley del 1963
 Autumn Leaves – album di Don Byas del 1965
 Autumn Leaves – album di Bill Evans del 1969
 Autumn Leaves – album di Toots Thielemans del 1984
 Autumn Leaves – singolo di Daniel Kajmakoski del 2015